Alma Hanlon – attrice statunitense
 Ned Hanlon – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
 Paul Hanlon – calciatore scozzese